Campbell Range ist der Name folgender Gebirge:

 Campbell Range (Tasmanien) in Australien
 Campbell Range (Neuseeland) auf der Südinsel Neuseelands
 Campbell Range (Kanada) im kanadischen Territorium Yukon